Ягъёль — топоним в Республике Коми России:

 Ягъёль (приток Велью)
 Ягъёль (приток Ленского Полоя)
 Ягъёль (приток Северной Мылвы)
 Ягъёль (приток Сэбыси)
 Ягъёль (приток Усы)
 Ягъёль — деревня в городском округе Инта.